Lesák ist der Familienname folgender Personen:
 František Lesák (* 1943), tschechisch-österreichischer Bildhauer, Zeichner und Konzeptkünstler
 Michal Lesák (* 1975), tschechischer Fußballer